Граф Якоб Понтуссон Делагарди (де да Гарди; ; 20 июня 1583, Ревель — 12 августа 1652, Стокгольм) — шведский военный и государственный деятель, активный участник событий Смутного времени. В 1610 году торжественно вступил во главе своей армии в Москву, где был встречен ликованием народа. В 1620 году удостоен звания фельдмаршала. Старший сын — Магнус Габриэль Делагарди, риксканцлер Швеции.

Биография 

Родился 20 июня 1583 года в Ревеле в семье Понтуса Де ла Гарди (1520—1585), шведского полководца и дипломата французского происхождения. Мать мальчика умерла при родах, оставив на свете ещё его старших брата и сестру. Понтус утонул в 1585 году под Нарвой. 

В феврале 1609 года возглавлял пятитысячный экспедиционный корпус, отправленный шведским королём Карлом IX на помощь Василию Шуйскому в его борьбе против Лжедмитрия II в качестве наёмных войск. Это привело к втягиванию России в уже шедшую на других фронтах шведско-польскую войну. Вместе с войсками под командованием Михаила Скопина-Шуйского разбил поляков у Твери, освободил Троицкую лавру. В марте 1610 года вошёл в Москву. 

После отравления Скопина-Шуйского, ставшего его личным другом, был разбит при Клушине и вынужден был отступить. Из-за невыплаты царем Шуйским обещанной платы за услуги наёмников, Делагарди, вместе со шведским полковником Эвертом Горном, стал захватывать русские крепости и города северо-запада России: Ям, Копорье, Орешек, Новгород и осадил Псков и Тихвин. Образовав марионеточное Новгородское государство, стал продвигать на русский трон кандидатуру шведского принца Карла Филиппа. 

В 1613 году потерпел поражение у стен Тихвинского Успенского монастыря, после того как город восстал против шведского господства. Во главе шведского войска одержал победу в битве под Бронницей, участвовал в безуспешной осаде Пскова в 1615 году. Во время этой длительной и безуспешной осады финские солдаты прозвали своего командира ленивым Якобом (Laiska-Jaakko). В 1617 году подписал со стороны Швеции Столбовский мир, позднее ратифицированный королём.

С 1619 года шведский наместник в Ревеле, с 1622 года генерал-губернатор Ливонии. На ревельской улице Виру для него был выстроен едва ли не первый в городе жилой дом современного типа — развернутый к улице не торцом, а широким фасадом. В 1632—1644 годах член регентского совета при королеве Кристине. Получил от короля в ленное владение область вокруг замка Лекё, который основательно перестроил. Умер 12 августа 1652 года в Стокгольме и был похоронен в Векхольмской церкви под Упсалой. В честь него был назван финский город Якобстад.

Семья и дети 
В 1618 году женился на Эббе Браге (16 марта 1596 — 5 января 1674), дочери королевского дротса графа Магнуса Браге. Супруги имели 14 детей:

 Понтус Делагарди (1619—1632)
 Кристина Делагарди (1620—1622)
 София Делагарди (1621—1621)
 Магнус Делагарди (1622—1686), риксканцлер Швеции (1660—1680)
 Брита Делагарди (1624—1624)
 Густав Адольф Делагарди (1626—1630)
 Мария София Делагарди (1627—1694)
 Якоб Казимир Делагарди (1629—1658), женат на Эббе Спарре (1629—1662)
 Понтус Фридрих Делагарди (1630—1692)
 Кристина Катарина Делагарди (1632—1704), муж с 1658 года риксадмирал, граф Густав Отто Стенбок (1614—1685)
 Иоганн Карл Делагарди (1634—1634)
 Биргитта Хелена Делагарди (1636—1636)
 Аксель Юлиус Делагарди (1637—1710), генерал-губернатор Эстляндии (1687—1704)
 Эбба Маргарета Делагарди (1638—1696)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Фельдмаршалы (Швеция)
Персоналии:Смутное время
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (русские)
Якоб
Участники Русско-шведской войны 1610—1617